Morawa může být

 Morawa – potok v Opolském vojvodství, Polsko.
 Morawa (gmina Lidzbark Warmiński) – vesnice ve gmině Lidzbark Warmiński ve Varmijsko-mazurském vojvodství, Polsko.
 Morawa (gmina Strzegom) – vesnice ve gmině Strzegom v Dolnoslezském vojvodství, Polsko.
 Morawa (rybník) – rybník v Katovicích ve Slezském vojvodství.
 Morawa (Srbsko, řeka) – řeka v Srbsku, přítok řeky Dunaj.
 Morawa (Západní Austrálie) – město v Západní Austrálii, Austrálie.